

Шевельова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Шевельова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область